Foundling – dziewiąty album studyjny brytyjskiego muzyka Davida Graya. Album wydany został 16 sierpnia 2010 w Wielkiej Brytanii i dzień później w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszy singel z krążka, "A Moment Changes Everything", ukazał się w lipcu 2010.

Lista utworów 
Wszystkie utwory na płycie napisał i skomponował David Gray.

Bonusowa płyta CD:

Na wydaniu iTunes pojawił się utwór dodatkowy:

Twórcy 
 David Gray - śpiew, gitara, pianino
 Neill MacColl - gitara, śpiew
 Rob Malone - śpiew basowa, śpiew

 Keith Pryor - bębny
 James Hallawell - klawisze
 Time Bradshaw - gitara, klawisze
 David Nolte - gitara
 Caroline Dale - wiolonczela
 Iestyn Polson - programowanie

Przypisy 

Albumy Davida Graya
Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy IHT Records
Albumy Polydor Records
Albumy wyprodukowane przez Iestyna Polsona
Albumy folk rockowe